Првенство Србије у ватерполу 2021/22. (званично Суперлига Србије) је петнаеста сезона највишег ранга такмичења ватерпола у Србији. Сезона је почела утакмицама првог кола 6. октобра 2021. године.

Систем такмичења 

Првенство се игра у 4 дела:
Лигашки део, Део такмичења по групама 1. - 6. место и 7. - 10. место, Плеј оф и Плеј аут. Лигашки део се игра једнокружно (укупно 9 кола).

Клубови који, након лигашког дела заузму прва шест места, формираће групу која игра за пласман 1. - 6. места. У делу такмичења у групи од 1. - 6. места клубови учесници ће одиграти међусобне утакмице по принципу да је у свакој утакмици домаћин клуб који је у лигашком делу био гост а освојени бодови и постигнути голови у међусобним утакмицама у лигашком делу преносе се у такмичење у групи 1. - 6. места. Исти принцип важи и за друпу од 7. до 10. места.

Клубови који, након одиграног Такмичења по групама 1. - 6. место и 7. - 10. место у Првенству, заузму пласман од 1. - 8. места стичу право наступа у Плеј офу где ће се борити за првака Србије. Деветопласирана екипа игра бараж меч са другопласираном екипом из Прве А лиге. Псследњепласирана екипа следеће сезоне се такмичи у нижем рангу такмичења.

Клубови у сезони 2021/22.

Први део такмичења

Резултати

Табела 

Легенда:

Други део такмичења

Лига за пласман од 1. до 6. места  

Легенда:

Лига за пласман од 7. до 10. места  

Легенда:

Бараж за опстанак 
Клуб који заузме 9. место у првенству након „Такмичења у групи 7. - 10 место”, игра против клуба који заузме 2. место у  Првој А лиги. Плеј аут се игра док један клуб не оствари 2 победе. Утакмице Плеј аута морају дати победника, а у случају да је након регуларног тока резултат нерешен, приступа се извођењу петераца.

Плеј-оф

Четвртфинале 
У четвртфиналу играју се 2 утакмице. У првој утакмици домаћини су клубови који су заузели 8. 7. 6. и 5. место. У другој утакмици домаћини су клубови који су заузели 1. 2. 3. и 4. место. Клубови који постигну бољи збирни резултат након 2 утакмице пласирају се у полуфинале. У случају да је збирни резултат након друге утакмице једнак, приступа се извођењу петераца.

Полуфинале 
Полуфинале се игра док један клуб не оствари 2 победе. Полуфиналне утакмице морају дати победника и у случају да је након 4. четвртине резултат нерешен приступа се извођењу петераца. Победници полуфиналних дуела избориће пласман у финале.

Финале 
Финале се игра док један клуб не оствари 2 победе. Финалне утакмице морају дати победника и у случају да је након 4. четвртине резултат нерешен приступа се извођењу петераца.

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт

Прва А лига Србије у ватерполу
Ватерполо у 2021.
Ватерполо у 2022.